Delen, een wiskundige bewerking.
 Delen, het doorgeven van berichten en meningen, bijvoorbeeld via sociale media.
 Deling (Pangkalan Lapam), plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Deling (Sekar), plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Binaire deling, vorm van ongeslachtelijke voortplanting en celdeling, die voorkomt bij alle prokaryoten, organellen en protisten.
 Deling als plantvermeerdering